

Geografia 
Canada
 Cowley – località dell'Alberta
 Regno Unito
 Cowley – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Gloucestershire
 Cowley – area di Londra
 Cowley – area di Oxford

Stati Uniti
 Cowley – centro abitato (town) della Contea di Big Horn, Wyoming
 Contea di Cowley – contea del Kansas

Persone
 Abraham Cowley (1618-1667) – poeta e saggista inglese
 Danny Cowley (1978) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 John Lodge Cowley (1719-1797) – cartografo e matematico inglese
 Neil Cowley (1972) – pianista e compositore britannico
 Patrick Cowley (1950-1982) – musicista statunitense